Froman ist der Familienname folgender Personen:

 David Froman (1938–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Ian Froman, kanadischer Jazzschlagzeuger
 Jane Froman (1907–1980), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Margarita Petrowna Froman (1890–1970), russisch-jugoslawische Balletttänzerin und -choreographin
 Michael Froman (* 1962), Handelsvertreter der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Frommann
 Frohman
 Vroman
 Fröman